Зборів — місто, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район, районний центр
 Зборів — село, Рівненська область, Дубенський район
 Зборів — проміжна залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Зборів — колишня сільська гміна у Зборівському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої